Gminy w USA:
 St. Francois (ang. St. Francois Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Butler
 St. Francois (ang. St. Francois Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
 St. Francois (ang. St. Francois Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
 St. Francois (ang. St. Francois Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Francois (ang. St. Francois County) – w stanie Missouri